Aquathermie is de verzamelnaam voor de winning, opslag en distributie van warm afval-, riool- en oppervlaktewater. De verbinding WarmtelinQ tussen de haven van Rotterdam en Den Haag is een voorbeeld van aquathermie, waarbij het om het gebruik van warmte uit afvalwater gaat. Er wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van thermische energie uit oppervlaktewater.

Duurzame energie
Energietechniek
Warmte